Mönchbajar oder Munkhbayar ist der Familienname folgender Personen:

 Dordschsürengiin Mönchbajar, Geburtsname von Munkhbayar Dorjsuren (* 1969), deutsch-mongolische Sportschützin
 Dulamsuren Munkhbayar (* 1994), mongolische Badmintonspielerin, siehe Mönchbajaryn Dulamsüren
 Tümen-Öldzijn Mönchbajar (* 1973), mongolischer Ringer 
 Munkhbayar Narandulam (* 1990), mongolischer Leichtathlet